Danois est un nom propre ou commun qui peut désigner :
 Les Danois, peuple majoritaire du Danemark.
 le danois, une langue germanique parlée au Danemark.
 Les Danois, un groupe de Vikings.
 un danois, un chien, également appelé dogue allemand, dogue danois ou grand danois.
 Danois, un nom de famille français historiquement localisé dans le département de l'Eure en Normandie :
Maëva Danois (née en 1993), athlète française

Voir aussi 
 

Patronyme normand